Termenul Deviză poate defini:

Deviza sau lozinca unei națiuni.
Deviză sau valută din punct de vedere economic.